Таскамбија има више значења:
 Таскамбија (Алабама)
 Таскамбија (Мисури)